Соревнования двоек в бобслее среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2010 прошли 20 и 21 февраля.

Все соревнования прошли в Санном центре Уистлера. В первый день были проведены два первых заезда с 17:00 до 19:30 по местному времени (UTC-8), а на следующий ещё два с 13:30 до 15:45.

С соревнований двоек снялся один из претендентов на медали швейцарский бобслеист Беат Хефти, получивший травму 18 февраля в тренировочном заезде.

Медалисты

Соревнование 
В четвёртую попытку проходят 20 лучших экипажей.

 * — участвовал в первых двух заездах

Примечания

Ссылки 
 Результаты